Le terme métropolitain (au féminin, métropolitaine) est un adjectif ou un nom pouvant désigner :
 le métro (abréviation de chemin de fer métropolitain) ;
 ce qui se rapporte à la métropole, la capitale politique ou économique d'un état ou d'une région ;
 à ce titre, une personne venant de la France métropolitaine (adjectif fréquemment utilisé par les populations locales des départements et territoires d'outre-mer français) ;
 un évêque métropolitain ou métropolite est un évêque dont le siège est une métropole et qui, avec le titre d'archevêque, est à la tête d'une province ecclésiastique ;
 Métropolitain, un film de Maurice Cam, sorti en 1939 ;
 Métropolitain, un court-métrage d'Henri Gruel sorti en 1958 ;

Voir aussi